Dikau ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Dikau (* 1929), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Richard Dikau (* 1950), deutscher Geograph